Пешек — фамилия. Известные носители:

 Пешек, Иржи (1927—2011) — чехословацкий футболист.
 Пешек, Карел (1895—1970) — чехословацкий футболист и хоккеист.
 Пешек, Ладислав (Пех; 1906—1986) — чешский актёр.
 Пешек, Либор (1933—2022) — чешский дирижёр.
 Пешек, Лукаш (род. 1985) — чешский мотогонщик.
 Пешек, Людек (1919—1999) — чешский и швейцарский художник.
 Пешек, Якуб (род. 1993) — чешский футболист.
 Пешек, Ян (род. 1944) — польский актёр.